

Patronymie 

 Didier Ratsiraka (1936-2021), homme politique malgache.
 Roland Ratsiraka (1966- ), homme politique malgache et neveu du précédent.